Каппа — літера грецького алфавіту.
 Каппа — потвора в японських народних віруваннях.

Топонім 
 Каппа — селище в США, в окрузі Вудфорд штату Іллінойс.

Див. також 
 Капа